Ballistic, Sadistic — семнадцатый студийный альбом канадской трэш-метал группы Annihilator, выпущеный на лейблах Silver Lining Music и Neverland Music 24 января 2020 года.

На песни «I Am Warfare», «Psycho Ward», «Armed to the Teeth», «Dressed Up for Evil» были выпущены видеоклипы.

Список компизиций

Участники записи 
 Джефф Уотерс — вокал, бас-гитара, соло и ритм-гитара, продюсер, звукоинженер, микширование
 Аарон Хомма — соло-гитара (трек 5)
 Фабио Алессандрини — ударные

 Дополнительный персонал
 Эйнджи Уотерс — голос (трек 3), исполнительный продюсер, менеджмент
 Чарли Уотерс — голос (трек 3)
 Руби Уотерс — голос (трек 3)
 Джон Галлахер — бэк-вокал
 Кэт Шевил Гиллхам — бэк-вокал
 Рич Грэй — звукоинженер, сведение
 Дьюла Хаванчак — обложка, иллюстрации, дизайн
 Маор Аппелбаум — звукоинженер, мастеринг

Примечания 

Альбомы Annihilator